Це перелік видів птахів, зафіксованих на території Фіджі. Орнітофіуна цієї країни є найбагатшою з точки зору видового біорізноманіття серед усіх країн Західної Полінезії. Фіджі є найсхіднішою точкою в ареалі поширення для багатьох родин птахів. На численних фіджійських островах мешкають багато ендемічних видів і родів, а деякі види, крім Фіджі, мешкають також на островах Тонга і Самоа.

Птахи Фіджі сильно постраждали через появу на островах людей. Деякі види і роди повністю вимерли, і тепер відомі лише за викопними рештками. Деякі види вимерли зовсім нещодавно, а деякі види перебувають під загрозою зникнення. Очевидно, що сучасні знання про давнє поширення різних видів є неповними і потребують подальших досліджень.

Загалом, авіфауна Фіджі налічує 179 видів, з яких 32 вид є ендемічними, а 13 видів були інтродуковані людьми. Низка видів була знищена на території Фіджі.

Позначки 
Наступні теги використані для виділення деяких категорій птахів.

 (V) Випадковий — вид, який рідко або випадково трапляється на Фіджі
 (B) Гніздовий — вид, який гніздиться на Фіджі
 (M) Перелітний — вид, який регулярно мігрує на Фіджі
 (P) Пролітний — вид, який не гніздиться та не зимує на Фіджі, однак регулярно трапляється на території країни під час міграцій
 (I) Інтродукований — вид, завезений на Фіджі як наслідок, прямих чи непрямих людських дій
 (X) Вимерлий — вид, який більше не трапляється на Фіджі, хоча його популяції можуть існувати в інших місцях
 (Е) Ендемічий — вид, який є ендеміком Фіджі
 (?) Статус невизначений — вид, статус якого на Фіджі є невизначеним

Гусеподібні (Anseriformes) 
Родина: Качкові (Anatidae)

Pangalliformes 
Родина: Sylviornithidae

Куроподібні (Galliformes) 

Родина: Великоногові (Megapodiidae)

Родина: Фазанові (Phasianidae)

Голубоподібні (Columbiformes) 
Родина: Голубові (Columbidae)

Зозулеподібні (Cuculiformes) 
Родина: Зозулеві (Cuculidae)

Дрімлюгоподібні (Caprimulgiformes) 
Родина: Білоногові (Podargidae)

Серпокрильцеподібні (Apodiformes) 
Родина: Серпокрильцеві (Apodidae)

Журавлеподібні (Gruiformes) 
Родина: Пастушкові (Rallidae)

Сивкоподібні (Charadriiformes) 
Родина: Сивкові (Charadriidae)

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! width="225"|Вид !! Віті-Леву !! Вануа-Леву !! Тавеуні !! Кадаву !! Ломаївіті !! Лау !! Ротума
|-
! Сивка морськаPluvialis squatarola
| colspan="8" align="center"|V
|-
! Сивка бурокрилаPluvialis fulva
| M || M || M || M || M || M || M
|-
! Чайка білошия Vanellus miles 
| colspan="8" align="center"|V
|-
! Пісочник монгольський Charadrius mongolus 
| colspan="8" align="center"|V
|-
! Пісочник каспійський Charadrius asiaticus 
| colspan="8" align="center"|V
|-
!  Пісочник рудоволий Charadrius bicinctus 
| colspan="8" align="center"|V
|}

Родина: Баранцеві (Scolopacidae)

Родина: Поморникові (Stercorariidae)

Родина: Мартинові (Laridae)

 Фаетоноподібні (Phaethontiformes) 
Родина: Фаетонові (Phaethontidae)

 Буревісникоподібні (Procellariiformes) 
Родина: Альбатросові (Diomedeidae)

Родина: Океанникові (Oceanitidae)

Родина: Качуркові (Hydrobatidae)

Родина: Буревісникові (Procellariidae)

 Сулоподібні (Suliformes) 
Родина: Фрегатові (Fregatidae)

Родина: Сулові (Sulidae)

 

 Пеліканоподібні (Pelecaniformes) 
Родина: Пеліканові (Pelecanidae)

Родина: Чаплеві (Ardeidae)

Родина: Ібісові (Threskiornithidae)

 Яструбоподібні (Accipitriformes) 
Родина: Яструбові (Accipitridae)

 Совоподібні (Strigiformes) 
Родина: Сипухові (Tytonidae)

 Сиворакшоподібні (Coraciiformes) 
Родина: Рибалочкові (Alcedinidae)

 Соколоподібні (Falconiformes) 
Родина: Соколові (Falconidae)

 Папугоподібні (Psittaciformes) 
Родина: Psittaculidae

 Горобцеподібні (Passeriformes) 
Родина: Медолюбові (Meliphagidae)

Родина: Личинкоїдові (Campephagidae)

Родина: Свистунові (Pachycephalidae)

Родина: Ланграйнові (Artamidae)

Родина: Віялохвісткові (Rhipiduridae)

Родина: Монархові (Monarchidae)

Родина: Тоутоваєві (Petroicidae)

Родина: Кобилочкові (Locustellidae)

Родина: Ластівкові (Hirundinidae)

Родина: Бюльбюлеві (Pycnonotidae)

Родина: Cettiidae

Родина: Окулярникові (Zosteropidae)

Родина: Шпакові (Sturnidae)

Родина: Дроздові (Turdidae)

Родина: Астрильдові (Estrildidae)

Родина: Горобцеві (Passeridae)

 Джерела 
 
 
 Pratt, H., Bruner, P & Berrett, D. (1987) The Birds of Hawaii and the Tropical Pacific Princeton University Press: Princeton 
 Steadman D, (2006). Extinction and Biogeography in Tropical Pacific Birds'', University of Chicago Press. 

Фіджі